Колонија Зарагоза има више значења:

 Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Зарагоза, Гарабатиљо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Зарагоза (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику